Глэдис Хьюлетт (; 21 июля 1896 — 8 августа 1991) — американская актриса немого кино из . Её карьера началась с раннего детства и продолжалась до середины 1930-х годов. Впервые выступила на сцене в возрасте трёх лет, а в кино дебютировала в возрасте семи лет. Её мать была оперной певицей, а сама Глэдис также была и художником.

Ребёнок-актёр 
4 октября 1907 года сыграла в постановке Сафо и Фаон , проходившей в Провиденсе, в штате Род-Айленд. Заменяла при случае  в постановках . В детстве также участвовала в постановках Ромео и Джульетта (1908) и Принцесса никотина (1909). В постановке Синяя птица играла роль чудо-дитя. Получила роль молодой Бет, в постановке Маленькие женщины по мотивам произведения Луизы Мэй Олкотт.

Немые фильмы 
В начале своей кинокарьеры снималась в фильмах производства Vitagraph Studios. Режиссёром фильмов с участием актрисы выступал Уильям Парк. Самым известным фильмом актрисы является «Улицы иллюзий» 1917 года, в котором она снялась вместе с Ричардом Бартелмессом и Дж. Х. Гилмором.

В том же 1917 году вышла замуж за сына режиссёра Уильяма Парка, — Уильяма Парка-младшего. В 1924 году они развелись.

Позже снялась в таких комедийных драмах как, Jack O' Hearts (1926) и A Bowery Cinderella (1927).

Поздняя карьера 
Свой дебют в звуковом кино она совершила, снявшись в фильме Яркая певица (1933). Последними фильмами в её карьере были: Её ценность (1933) и Девушка из Миссури, Час спустя, вышедшие на экраны в 1934 году. В 1948 году Глэдис вместе с бывшей коллегой по кино Грейс Декарлтон работала продавщицей билетов в Radio City Music Hall в Нью-Йорке. В начале 1980-х годов к ней с визитом приходил историк кино Уолтер Коппидж. В то время она проживала в доме для престарелых . Коппидж описывал: «Тем не менее, её глаза светлые, её фигура эластичной, её цвет лица розовый и изящные. Она по-прежнему любезна и признательна доброте. Это тем более даёт гарантию того, что она не будет забыта до тех пор, пока люди смотрят фильмы с её участием».

Скончалась в Монтебелло, в штате Калифорния в 1991 году, в возрасте 95 лет.

Фильмография 
 Полную фильмографию см. в английском разделе.

Примечания

Литература 
 Fort Wayne, Indiana News, Gladys Hulette, September 13, 1917, Page 5.
 Los Angeles Times, She’s Champion of Dance Hall Girls, April 13, 1924, Page B19.
 Los Angeles Times, Tell Us What You Think, December 14, 1924, Page C32.
 Oakland, California Tribune, Gladys Hulette Talks of Old Days as Child in Vitagraph, Sunday Morning, August 28, 1921, Page 21.
 New York Times, Amusement Notes, September 9, 1907, Page 7.
 Reno Evening Gazette, Old Favorite Is Seen Again, September 9, 1933, Page 8.

Ссылки 

 
 
 Портреты Глэдис Хьюлетт времён немого кино

Дети-актёры США
Киноактрисы США